Haukland steht für:
 Haukland, Ortschaft der Gemeinde Vestvågøy in der norwegischen Provinz Nordland

Haukland ist der Familienname folgender Personen:
 Bente Haukland Næss (* 1954), norwegische Politikerin
 Hagrup Haukland, norwegischer Soldat
 Ida Haukland, norwegischer Heavy-Metal-Sänger und Bassist in Triosphere
 Marianne Haukland (* 1989), norwegische Politikerin der konservativen Partei Høyre